Läubli ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Läubli (* 1955), Schweizer Politiker (Grüne)
 Margrit Läubli (* 1928), Schweizer Tänzerin, Schauspielerin und Kabarettistin
 Roger Läubli (* 1951), Schweizer Fußballspieler und -trainer 
 Valerio Läubli (* 1989), Schweizer Unihockeyspieler